Buck Knoll bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buck Knoll (Colorado)
 Buck Knoll (Illinois)
 Buck Knoll (Kalifornien)
 Buck Knoll (Maine)
 Buck Knoll (New York)
 Buck Knoll (Duchesne County, Utah)
 Buck Knoll (Garfield County, Utah, 2473 m)
 Buck Knoll (Garfield County, Utah, 2626 m)
 Buck Knoll (Kane County, Utah)
 Buck Knoll (Wasatch County, Utah)
 Buck Knoll (Washington)